Фамилија Понсе има више значења:

 Фамилија Понсе, Колонија Елијас (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Понсе, Колонија Прогресо Парсела Синко (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику